In 1970 werd het 65ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 27 juni tot 20 september. Vasco da Gama werd de kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario